Théodote d'Ancyre († 303), cabaretier à Ancyre en Galatie (actuelle Ankara), martyr sous Dioclétien ; saint chrétien fêté le 7 juin ;
 Théodote d'Ancyre († 446), présent au concile d'Éphèse en 431.